

Antroponimia 
 Loreto Achaerandio, gimnasta española.
 Loreto Aravena, actriz chilena.
 Loreto Araya-Ayala, actriz chilena.
 Loreto Capella Olasagasti, gastrónomo y cocinero español.
 Loreto Encinas de Avilés, heroína mexicana.
 Loreto Fanjul, pintora asturiana.
 Loreto Gallego García, soldado español.
 Loreto Grande, naturalista italiano.
 Loreto Mauleón, actriz española.
 Loreto Prado, actriz española.
 Loreto Ruiz de Alda, política española.
 Loreto Seguel, ministra chilena.
 Loreto Sesma, escritora, española
 Loreto Silva, ministra chilena.
 Loreto Urbina, periodista chilena.
 Loreto Valenzuela, actriz chilena.
 Loreto Valverde, actriz española.
 Loreto Verrocchia, escultor y pintor italiano.
 Loreto Peralta, actriz mexicana.

Arte 
 Virgen de Loreto (Rafael) (1509-1510), obra pictórica de Rafael;
 Madonna de Loreto (1604), obra pictórica de Caravaggio;

Botánica 
Planta bandera del País de Loreto, TULIPENES,
Nombre científico Tulipenus Penetrus.

Hidrografía 
 Lago Loreto, espejo de agua de Guinea Ecuatorial;

Localidades y divisiones administrativas 
Argentina
 Loreto, localidad de la provincia de Corrientes;
 Loreto, localidad de la provincia de Misiones;
 Departamento Loreto, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero;
 Loreto, localidad de la provincia de Santiago del Estero;

Bolivia
 Loreto, localidad del departamento de Beni;

Brasil
 Loreto, municipio del estado de Marañón;

Ecuador
 Cantón Loreto, provincia de Orellana;
 Loreto, localidad en la provincia de Orellana;

España
 Loreto, localidad en la provincia de Granada;
 Loreto, localidad en la provincia de La Coruña;

Filipinas
 Loreto, municipio de la provincia de Agusan del Sur;
 Loreto, municipio de la provincia de las Islas de Dinagat;

Francia
 Loreto-di-Casinca, localidad departamento de Alta Córcega;
 Loreto-di-Tallano, localidad del departamento de Córcega del Sur;

Italia
 Loreto, localidad provincia de Ancona;
 Loreto Aprutino, localidad de la provincia de Pescara;

México
 Loreto, localidad del estado de Baja California Sur;
 Municipio de Loreto, municipio del estado de Baja California Sur;
 Loreto, localidad del estado de Jalisco;
 Loreto, localidad en el estado de Zacatecas;
 Municipio de Loreto, municipio del estado de Zacatecas;

Paraguay
 Loreto, ciudad del departamento de Concepción;

Perú
 Departamento de Loreto, división administrativa;
 Distrito Judicial de Loreto;
 Provincia de Loreto, división administrativa del departamento de Loreto;
 Estado Federal de Loreto (1896), división administrativa extinta;

Religión 
 Virgen de Loreto, en la Iglesia Católica advocación de María la madre de Jesús;
 Religiosas de Loreto, nombre popular de la congregación religiosa Instituto de la Bienaventurada Virgen María;

Transporte 
 Estación Loreto, estación de ferrocarril en Lorento, Santiago del Estero, Argentina;
 Aeropuerto Internacional de Loreto, aeropuerto internacional de Loreto, Baja California Sur, México.

Nombres ambiguos